Middlesex – książka autorstwa Jeffreya Eugenidesa, nagrodzona Pulitzerem.
 Middlesex – hrabstwo w południowo-wschodniej Anglii
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Middlesex – jedno z 3 hrabstw Jamajki
 Middlesex – miejscowość w Belize, w Stann Creek, przy autostradzie Hummingbird Highway

Miejscowości w USA:
 Middlesex – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Middlesex – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Middlesex – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Middlesex – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Middlesex (ang. Middlesex Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Middlesex (ang. Middlesex Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Middlesex (ang. Middlesex Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Middlesex (ang. Middlesex Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) – w stanie Connecticut
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) – w stanie Massachusetts
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) – w stanie Wirginia